Kite est un mot anglais signifiant notamment cerf-volant. C'est aussi le diminutif de kitesurf.

Œuvres 

 Kite est une chanson de Kate Bush.
  est une chanson de U2.
 Kite est un anime sorti en 1998.
 Kite est un film américain de Ralph Ziman de 2014, adapté du précédent.

Personnalités 
 Fred Kite (1921-1993) est un héros britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 Jessie Kite (1892-1958) est une gymnaste artistique britannique.
 Phil Kite (1993-) est un joueur de rugby à XV tongien.
 Kite est le personnage principal de l'histoire basée sur le Projet .hack.

Toponyme 

 Kite, ville américaine de Géorgie.